Калашников, Юрий Васильевич:
 Калашников, Юрий Васильевич (1924—1992) — гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Калашников, Юрий Васильевич (1939—2018) — советский и российский учёный, историк.